Ра́йан Ду́глас Херст (, род. 19 июня 1976, Санта-Моника, Калифорния) — американский актёр. Наиболее известен по роли Гарри «Рыжего» Уинстона в культовом телесериале кабельного телеканала FX «Сыны анархии».

Ранняя жизнь и образование 
Херст родился в Санта-Моник в Калифорнии в семье актёра Рика Херста (, род. 1 января 1946) и педагога-репетитора по актёрскому мастерству Кэндис Каникки (). Он посещал старшую школу Санта-Моники ().

Личная жизнь 
Херст встретил свою жену Молли Куксон () в 1994 году, и они поженились в мае 2005 года. Вместе они основали продюсерскую компанию под названием «Fast Shoes».

Фильмография

Кино

Телевидение

Видеоигры

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США